Бийский краеведческий музей имени В. В. Бианки — краеведческий музей в городе Бийске Алтайского края Российской Федерации. Основан в 1920 году. По состоянию на 2010 год статус музея — некоммерческое учреждение, финансируется из муниципального бюджета Бийска.

Музей располагается в трёх зданиях. Главное здание, в котором находится исторический отдел музея — в бывшем доме купца Н. И. Ассанова, построенном в 1914 году по проекту выдающегося сибирского зодчего К. К. Лыгина.  Один из отделов — Музей Чуйского тракта — размещается в бывшем доме купца Варвинского, построенном в 1910—1911 годах с ориентацией на романский стиль.

Основатели музея — Михаил Иванович Крот-Донорский и Виталий Бианки, имя которого носит музей.

Фонды и коллекции музея 
Наиболее ценные (уникальные) коллекции:
 Археология от палеолита до средневековья, уникальная коллекция петроглифов эпохи неолита, бронзового века на Алтае.
 Коллекция черепов бизонов, мамонтов, флоры и фауны, редких минералов Горного Алтая.
 Нумизматическая коллекция.
 Китайский фарфор эпохи Цин XVIII—XIX вв.
 Буддийская пластика — «Священные образы Тибета».
 Коллекция оружия XIV—XX века, подлинный замок от одной из парадных дверей Рейхстага.
 Этнография кумандинцев.
 Шаманизм Алтая — уникальная коллекция сакральных предметов алтайских шаманов.

Директора музея 
Работой музея руководили:
 Михаил Иванович Крот-Донорский (1920—1924)
 Борис Сергеевич Митропольский (1924—1927)
 С. М. Мухин (1927)
 Сергей Михайлович Сергеев (1927—1934)
 Александр Павлович Марков (1934—1938)
 Иван Семёнович Себелев (1938—1940)
 Родион Антонович Антипенко (1940—1941)
 Пётр Иванович Цулимов (1941—1942)
 Сергей Павлович Тужиков (1942—1943)
 Анна Хаимовна Ривлина (1943—1944)
 Анна Ивановна Бычкова (1944—1946)
 Михаил Осипович Иванов (1946—1950)
 Николай Ильич Олиферович (1950—1952)
 Александр Дмитриевич Байгозин (1952—1954)
 Александр Корнеевич Король (1954—1957)
 Екатерина Васильевна Лапшина (1957)
 Геннадий Иванович Панаев (1957—1969)
 Наталья Александровна Цехановская (1969—1971)
 Борис Хатмиевич Кадиков (1971—1987)
 Надежда Александровна Барышникова (1987—1990)
 Борис Петрович Орлов (1990—1994)
 Елена Анатольевна Грехова (1994—1995)
 Виктор Владимирович Орлов (1996—2009)
 Анатолий Иванович Цапко (2009)
 Ольга Юрьевна Рогачёва (2009—2011)
 Светлана Алексеевна Бартышева (с 2011 г. по н.в.)

Главный хранитель — Занина Нина Ивановна, заведующий историческим отделом — Цапко Анатолий Иванович, заведующий отделом «Музей Чуйского тракта» — Грехова Елена Анатольевна, заведующий выставочным залом — Новикова Людмила Николаевна.

Адрес 
 улица Ленина, дом 134 (исторический отдел) — Особняк купца Асанова;
 улица Советская, дом 42 (музей Чуйского тракта);
 ул. Васильева, дом 36 (выставочный зал).

Литература 
 Краеведческий вестник. Историко-публицистический альманах. — Бийск, издание Бийского краеведческого музея, 2010. — Вып. 15. — 132 с. — 300 экз.
 Голев И.А., Дмитриенко Н.М. К истокам музейного дела в алтайском городе Бийске (конец XIX – начало XX в.) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2020. № 39. С. 252–260.
 Дмитриенко Н.М., Голев И.А. А. А. Хребтов и сохранение памятников культурного наследия Алтая (1918–1919 годы) // Актуальные вопросы истории Сибири. Тринадцатые научные чтения памяти профессора А. П. Бородавкина : сборник научных статей. Барнаул, 2021. С. 213-217.

Ссылки 
 Официальный сайт музея
 Страница музея на сайте «Музеи России»
 [dailybiysk.ru/vitalijj-bianki-muzejj1999/ Виталий Бианки создал народный музей] // DailyBiysk.ru, 18 авг 1999
  На Алтае региональная Росгвардия закрыла под замок ружье Александра I и затвор от ППШ // Российская газета — Федеральный выпуск №7492 (29), 8 фев 2018

Примечания 

Краеведческие музеи России
Музеи Алтайского края
Культурные организации Бийска
Здания и сооружения Бийска
Виталий Бианки